Сёрен Буск (; ) — датский футболист, защитник.

Карьера 
Профессиональную карьеру начал в «Глострупе». В 1976 году стал игроком «Вестфалии» из второй Бундеслиги. В своем первом сезоне за немецкий клуб Буск забил 12 голов в 32 матчах. Всего он за 3 сезона сыграл в 105 матчей и забил 16 голов. Под конец пребывания в «Глострупе» Буск получил вызов в национальную сборную Дании и в мае 1979 дебютировал. Летом того же года перешёл в состав нидерландского клуба «МВВ Маастрихт». В сезоне 1981/82 команда заняла 16 место в Эредивизи и вылетела первый дивизион, а Буск летом 1982 покинул клуб.

В 1982 году подписал контракт с бельгийским клубом «Гент». В каждом из трех сезонов признавался игроком года «Гента». В 1984 году выиграл кубок Бельгии и включен в состав национальной сборной Дании на чемпионат Европы 1984 во Франции. Первые три матча (против Франции, Югославии и Бельгии) играл на позиции правого защитника, а в полуфинале против Испании поменялся флангами с Йоном Сивебеком. Позднее был включен в состав сборной на чемпионат мира 1986 во Мексике. Датчане выиграли все 3 свои матча в групповой стадии, но уже в плей-офф проиграли испанцам со счетом 1:5.

Летом 1986 года, после "мундиаля", перешёл в состав клуба «Монако». В французском клубе Буск сыграл в 37 матчах и забил 3 гола. В 1987 подписал контракт с австрийским клубом «Винер». Через год был включен в состав сборной на чемпионат Европы 1988 во ФРГ. Буск сыграл в первом матче против испанцев. Этот матч стал последним в международной карьере датского защитника. После европейского первенства вернулся в Данию.

В 1988 подписал контракт с «Херфёльге». Через год стал спортивным директором, совмещая карьеру футболиста. В 1990 завершил карьеру футболиста.

После футбола стал директором по продажам в фирме «Select Sport».

Статистика за сборную

Достижения 
 Обладатель Кубка Бельгии: 1983/84

Примечания

Ссылки 
 Профиль  

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Вестфалия»
Игроки ФК МВВ
Игроки ФК «Гент»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Херфёльге»